Уварово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Уварово — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Уварово — деревня в составе города Владимира.
 Уварово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Уварово — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Уварово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Уварово — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Уварово — деревня в составе городского округа Калуга Калужской области.
 Уварово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Уварово — село в Ленинском районе Крыма.
 Уварово — село в Мокроусовском районе Курганской области.
 Уварово — деревня в Троицком административном округе города Москвы.
 Уварово — деревня в городском округе Домодедово Московской области, бывшего Лобановского сельского округа.
 Уварово — деревня в городском округе Домодедово Московской области, бывшего Растуновского сельского округа.
 Уварово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Уварово — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Уварово — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Уварово — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Уварово — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Уварово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Уварово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Уварово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Уварово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Уварово — город в Тамбовской области.
 Уварово — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Уварово — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Уварово — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Уварово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Уварово — деревня ласти.

Украина 

 Уварово — до 1946 г. название села Запорожское в Горностаевском районе Херсонской области.

 Уварово — село в Ленинском районе.

См. также 
 Большое Уварово
 Малое Уварово
 Уварово-Гулидовка
 Уварово-Починковский Карьер